Il singolare del torneo di tennis St. Petersburg Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Guez che ha battuto in finale Édouard Roger-Vasselin 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Nicolas Devilder (primo turno)
 Mathieu Montcourt (primo turno)
 Denis Istomin (semifinali)
 Jan Mertl (secondo turno)

 David Guez (Campione)
 Farruch Dustov (secondo turno)
 Michal Navrátil (secondo turno)
 Leonardo Azzaro (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

St. Petersburg Challenger 2006